Winning Combinations: Deep Purple and Rainbow — збірка двох англійських групRainbow та Deep Purple, яка була випущена 17 червня 2003 року.

Композиції 
 Bad Attitude - 4:44
 Hush - 3:30
 Perfect Strangers - 5:28
 Highway Star - 6:12
 Mean Streak - 4:22
 Rock Fever - 3:51
 Since You Been Gone - 3:18
 I Surrender - 5:44
 Stone Cold - 5:17
 Street of Dreams - 4:25

Джерела 
 Winning Combinations: Deep Purple and Rainbow  allmusic
 Winning Combinations: Deep Purple and Rainbow last.fm

Альбоми Rainbow
Альбоми Deep Purple
Червень 2003